

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Myszyniec – miasto
 Myszyniec – przysiółek wsi Kuźnica Głogowska w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Myszyniec – przysiółek wsi Arciechów w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin

Inne 
 Myszyniec – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim
 Myszyniec – dawna gromada w powiecie ostrołęckim w województwie warszawskim
 Myszyniec – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Myszyńcu, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Myszyniec, Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary